Eulima gentiluomiana is een slakkensoort uit de familie van de Eulimidae.

Eulimidae